Иоганн Генрих Готфрид фон Бретшнейдер (; 1739—1810) — немецкий офицер, ,  и -.

Биография 

Родился 6 марта 1739 года в городе Гере в Тюрингии. В семнадцатилетнем возрасте поступил на военную службу в саксонскую армию из которой перешёл в прусскую, где служил пока, в ходе Семилетней войны, не попал в плен к французам и с 1761 по 1763 год был заключён в одной из французских крепостей. 

В 1772—1773 гг. Генрих Готфрид фон Бретшнайдер путешествовал по Франции, Голландии и Англии. Составленное им в 1801 году описание его путевых приключений было издано в Берлине в 1817 году Гекингком, под заглавием: «Reise nach London und Paris, nebst Auszügen aus B.-s Briefen». 

Вернувшись, Бретшнайдер служил в Кобленце и в Банате, в 1778 получил должность библиотекаря при университете в Офене, где подвергся преследованиям со стороны приверженцев иезуитов. Последнее обстоятельство обратило на него внимание Иосифа II, который намеревался дать ему место в Вене, но его сношения с журналистом и критиком Кристофом Фридрихом Николаи, во время посещения последним Вены в 1781 году, и небезосновательные слухи, что большая часть материалов для «Путешествий» последнего была доставлена Бретшнайдером, сделали его очень непопулярным среди венского населения, и поэтому он в 1784 году был определен на службу во вновь учрежденный Львовский университет. 

Больной и преследуемый иезуитами, Иоганн Генрих Готфрид фон Бретшнайдер в 1809 году получил отставку со званием гофрата и 1 ноября 1810 года умер в деревне Криниц. 

Центр тяжести литературной деятельности Бретшнейдера лежит в его сатирических произведениях — «Almanach der Heiligen auf 1788», изданном по инициативе императора Иосифа, и «Wallers Leben und Sitten» (Кёльн [d. i. Berl.], 1793), в которых он яркими красками изображает тогдашнее венское общество, интриги сановников, их агентов и т. п.

Его сын  (1770—1846) тоже стал офицером, но не оставил, как отец, карьеру военного и дослужился до фельдмаршал-лейтенанта.

Библиография 
 
 Verbesserung des Nahrungsstandes und der Bevölkerung des Temeser Banats, Wien
 Graf Essau. Komisches Heldengedicht, Wien 1768
 Papilloten, Wien 1769
 Mordgeschichte von dem jungen Werther, Wien 1775
 Familiengeschichte des Junkers Ferdinand von Thron, Wien 1775
 Rede bei Errichtung des Temeswarer Komitats den 22. Brachmonat 1779, Temeswar Heimerl 1779
 Auf die Ankunft seiner Excellenz des Grafen Karl Pálffi von Erdöd, kgl. Hofcommissar zur feierlichen Einrichtung der Hohen Schule zu Ofen, Ofen 1780
 Fabel, Romanzen und Sinngedichte, Pest 1781
 Vorbericht und Anmerkungen zur philosophischen Geschichte der heutigen Freimaurer und Antifreimaurer, Wien 1786
 Almanach der Heiligen, Wien 1789
 Antwort eines polnischen Edelmanns in der Republik an seinen Freund in Galizien, Warschau 1790
 Die freiwillige Beisteuer. Vorspiel,  Wien 1793 
 Georg Wallers Leben und Sitten, Wien 1793
 Eine entsetzliche Mordgegeschichte von dem jungen Werther, wie sich derselbe den 21. December durch einen Pistolenschuß eigenmächtig ums Leben gebracht, Leipzig 1910.

Примечания 

Участники Семилетней войны
Офицеры Германии
Немецкие писатели